Tronchin steht für:

Familie
 Tronchin (Familie), Genfer, seit 1815 Schweizer Familie

Personen
 Antoine Tronchin (1664–1739), Genfer Jurist und Politiker
 Charles Richard Tronchin (1763–1835), Schweizer Politiker und Stifter
 Giampaolo Tronchin (1940–2021), italienischer Ruderer, Kanute und Kanutrainer

 Rémi Tronchin (1539–1609), Genfer Kupferschmied und -händler, Politiker

Weiteres
 Rue Tronchin, Straße in Genf, Schweiz
 La Tronchin, Troisième Suite in C von Jean-Baptiste-Antoine Forqueray (1699–1782)